Капита́н ( от  «голова»):
 Капитан — военный чин, воинское офицерское звание.
 Капитан 1-го ранга — военный чин, морское воинское звание, соответствует войсковому званию полковника.
 Капитан 2-го ранга — военный чин, морское воинское звание, соответствует войсковому званию подполковника.
 Капитан 3-го ранга — военный чин, морское воинское звание, соответствует войсковому званию майора.
 Капитан-лейтенант — военный чин, морское воинское звание, соответствует званию капитана.
 Капитан-командор — чин русского императорского ВМФ.
 Капитан-поручик — обер-офицерский чин русской армии.
 Капитан судна — командная должность, командир морского или воздушного судна.
 Капитан над портом — историческая (1722—1918) должность в российских военных портах, помощник главного командира порта по хозяйственной части.
 Капитан порта — должностное лицо порта, ответственное за обеспечение безопасности судоходства.
 Капитан города — начальник городского гарнизона во времена Столетней войны во Франции.
 
 Капитан — персонаж итальянской комедии дель арте.
 «Капитан» — сорт свёклы.

Топоним
 Капитан — муниципалитет в Бразилии
 Капитан — деревня в США

Фамилия
 Капитан, Василий Степанович (1952—2020) — Генеральный прокурор Республики Беларусь (1995—1996).
 Капитан, Константин (род. 1967) — российский актёр и ведущий.

Фильм
 «Капитан первого ранга» — советский фильм 1958 года.
 «Капитан» — французский кинофильм 1960 года.
 «Капитан» — советский кинофильм 1973 года.
 «Капитан — всегда капитан» — российский документальный фильм 2011 года.
 «Капитан» — немецко-франко-польская военная драма 2017 года

Хоккейный клуб
 Капитан — российский хоккейный клуб.

Прочее

 С-400 «Капитан» — самолёт-амфибия, разработанный в КБ «АэроСамара».

См. также 
 Капитан-исправник
 Земский капитан
 Капитан-Энеас
 Капитанка
 Капитановка
 Капитаново
 Эль-Капитан
 Капитан Америка (значения)
 Капитан Шепард